Osorio se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Héctor S. Osorio
 Hector S. Osorio